è il titolo di una serie tokusatsu creata da Toho. Questa serie, composta di 26 episodi, è il risultato di una produzione comune con Nippon Television, e andò in onda in Giappone a partire dal 3 ottobre 1976 fino al 23 marzo 1977.

Cast 
 Noboru Tenma (天馬昇) / Bankid Pegasus (バンキッドペガサス): Eiji Okuda
 Ryuuichi Uzaki (宇崎龍一) / Bankid Dragon (バンキッドドラゴン): Tomohiro Tanabe
 Ryuuji Uzaki (宇崎龍二) / Bankid Rabbit (バンキッドラビット): Tatsuyuki Tsuji
 Ichiro Ushijima (牛島一郎) / Bankid Ox (バンキッドオックス): Akinori Umezu
 Honoka Shiratori (白鳥ほのか) / Bankid Swan (バンキッドスワン): Yoshie Suzuki
 Hirohiko Uzaki (宇崎博彦): Hiroshi Yagyu
 Tokie Uzaki (宇崎とき枝): Toki Shiozawa
 Isao Uzaki (宇崎巌): Masami Shimojo
 Commando Guzashi (グザレ司令): Akihiko Hirata / voce: Kiyoshi Kobayashi
 Narratore (ナレーター): Ryo Kurosawa

Collegamenti esterni 
 File Enban Sensou Bankid di Japan Hero

Serie televisive giapponesi
Toho tokusatsu